Ryota Aoki (Machida, 6 de março de 1996) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Ryota Aoki começou a carreira no Nagoya Grampus. 

Naturais de Machida
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight